Cranbourne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Cranbourne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Cranbourne (Melbourne) – miejscowość w City of Casey